International Lawn Tennis Challenge 1906 je bil šesti turnir International Lawn Tennis Challenge, kasneje znan kot Davisov pokal.

Izid

Finale

Challenge 

1906 v športu
1906